Ramsès I
 Ramsès II
 Ramsès III
 Ramsès IV
 Ramsès V
 Ramsès VI
 Ramsès VII
 Ramsès VIII
 Ramsès IX
 Ramsès X
 Ramsès XI